Sint-Nicolaasparochie (Amsterdam), een rooms-katholieke parochie in Amsterdam
 Sint-Nicolaasparochie (Delfzijl), een rooms-katholieke parochie in Delfzijl
 Parochie Heilige Nicolaas (Haps), een rooms-katholieke parochie in Haps
 Heilige Nicolaasparochie (Haren), een rooms-katholieke parochie in Haren
 Parochie Heilige Nicolaas (Helvoirt), een rooms-katholieke parochie in Helvoirt
 Heilige Nicolaasparochie (Schoonebeek), een rooms-katholieke parochie in Schoonebeek
 Heilige Nicolaasparochie (Sint Nicolaasga), een rooms-katholieke parochie in Sint Nicolaasga
 Heiligen Nicolaas Pieck en Gezellenparochie (Voorne-Putten), een rooms-katholieke parochie in Voorne-Putten
 Heilige Nicolaas van Tolentijnparochie (Witmarsum), een rooms-katholieke parochie in Witmarsum
 Heilige Nicolaasparochie (Zoetermeer), een rooms-katholieke parochie in Zoetermeer